Пётр Рожков:
 Рожков, Пётр Кузьмич (1920—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Рожков, Пётр Фролович (1900—1962) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.